Pohorany (Polska)
 Pohorany (rejon grodzieński)
 Pohorany (rejon wołkowyski)
 Pohorany Dolne
 Pohorany Górne
 dawna nazwa wsi Kwasówka